Adlikon ist der Name zweier Schweizer Ortschaften:
 Adlikon bei Andelfingen, Ortschaft in der Gemeinde Andelfingen
 Adlikon bei Regensdorf, Ortschaft in der Gemeinde Regensdorf, siehe Regensdorf#Zivilgemeinden